|-
| 21401 Юстінковач (Justinkovac)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21402 Шаньхуан (Shanhuang)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21403 Хакен (Haken)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21404 Атлурі (Atluri)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21405 Седжермета (Sagarmehta)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21406 Джим'ян (Jimyang)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21407 Джесікабейкер (Jessicabaker)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21408 Лірагаас (Lyrahaas)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21409 Форбс (Forbes)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21410 Кагілл (Cahill)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21411 Ебіфремен (Abifraeman)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21412 Сінчанбан (Sinchanban)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21413 Альбертсао (Albertsao)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21414 Блументаль (Blumenthal)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21415 Нікобреннер (Nicobrenner)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21416 Сисичень (Sisichen)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21417 Келейгарріс (Kelleyharris)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21418 Бустос (Bustos)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21419 Девієнс (Devience)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21420) 1998 FL74||||21 березня 1998||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| 21421 Нілвадгва (Nealwadhwa)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21422 Алексакері (Alexacarey)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21423 Кредо (Credo)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21424 Фейтчанг (Faithchang)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21425 Кордвелл (Cordwell)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21426 Девідбоєр (Davidbauer)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21427 Райангаррісон (Ryanharrison)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21428 Джунгокім (Junehokim)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21429 Гулаті (Gulati)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21430 Брубрю (Brubrew)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21431 Амберхесс (Amberhess)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21432 Полінло (Polingloh)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21433 Стекрамер (Stekramer)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21434 Стенчан (Stanchiang)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21435 Ахарон (Aharon)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21436 Чаоічі (Chaoyichi)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21437 Джорджчен (Georgechen)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21438 Кемібарнетт (Camibarnett)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21439 Робензінг (Robenzing)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21440 Елізаколлінз (Elizacollins)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21441 Стівенконді (Stevencondie)||||29 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21442) 1998 GF1||||4 квітня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (21443) 1998 HN8||||17 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (21444) 1998 HT8||||17 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 21445 Пеггіконноллі (Pegconnolly)||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21446 Тедфлінт (Tedflint)||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21447 Юнцзє (Yungchieh)||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21448 Ґаліндо (Galindo)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21449 Геммік (Hemmick)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21450 Кісел (Kissel)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21451 Фішер (Fisher)||||28 квітня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (21452) 1998 HA29||||23 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 21453 Вікторлевін (Victorlevine)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21454 Чернобі (Chernoby)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21455 Макфаленд (Mcfarland)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21456 Майєрс (Myers)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21457 Fevig||||25 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 21458 Susank||||25 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 21459 Chrisrussell||||30 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 21460 Рьодзо (Ryozo)||||30 квітня 1998||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| 21461 Алексчерняк (Alexchernyak)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21462 Каренедбал (Karenedbal)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21463 Нікерсон (Nickerson)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21464 Чайнарунчай (Chinaroonchai)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21465 Мікелепатт (Michelepatt)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21466 Франпелрін (Franpelrine)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21467 Розенштайн (Rosenstein)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21468 Сейлор (Saylor)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21469 Робшум (Robschum)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21470 Франкчуанґ (Frankchuang)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21471 Павелчвиков (Pavelchvykov)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21472 Стімсон (Stimson)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21473 Петесалліван (Petesullivan)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21474 Памелацай (Pamelatsai)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21475 Джейсонклейн (Jasonclain)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21476 Пітрі (Petrie)||||28 квітня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 21477 Терикдейлі (Terikdaly)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21478 Меггіделано (Maggiedelano)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21479 Мерімарта (Marymartha)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21480 Джилтакер (Jilltucker)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21481 Джонворрен (Johnwarren)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21482 Паташнік (Patashnick)||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21483 Абдулрасул (Abdulrasool)||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21484 Еппард (Eppard)||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21485 Аш (Ash)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21486) 1998 HA148||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (21487) 1998 HV148||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 21488 Данієллалі (Danyellelee)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21489) 1998 JU||1998 JU||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (21490) 1998 JW||1998 JW||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (21491) 1998 JL1||||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (21492) 1998 JQ1||||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (21493) 1998 JA2||||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (21494) 1998 JE2||||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 21495 Feaga||||1 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 21496 Lijianyang||||1 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 21497 Alicehine||||1 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 21498 Кінанферар (Keenanferar)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21499 Perillat||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 21500 Vazquez||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

21400